Husayn Shah Langah I (s. XV), sultà de Multan 
 Husayn Shah Langah II (1498-1524), sultà de Multan